Val 1962 kan syfta på:

Finland 
Presidentvalet i Finland 1962

Indien 
Parlamentsvalet i Indien 1962

Sverige 
 Förstakammarvalet i Sverige 1962
 Landstingsvalen i Sverige 1962
 Kommunalvalen i Sverige 1962